Grube Himmelfahrt steht für folgende Bergwerke in Sachsen:

 Himmelfahrt Fundgrube, Freiberg
 Himmelfahrt, anderer Name für Hohes Genist, Johanngeorgenstadt